Арношт Кольман (1892—1979) — радянський філософ і партапаратник, згодом неповерненець і антикомуніст.
 Густаво Кольман ( 1985) — аргентинський футболіст, півзахисник.
 Ед Кольман (1915—1985) — гравець в американський футбол.
 Крістіан Кольман ( 1994) — парагвайський футболіст, нападник.
 Нейц Колман ( 1989) — словенський футболіст, півзахисник.
 Хосуе Кольман ( 1998) — парагвайський футболіст, півзахисник.
 Хуан Карлос Кольман (1922—1999) — аргентинський футболіст, що грав за національну збірну Аргентини, у складі якої — дворазовий переможець чемпіонату Південної Америки.

 Кольман — муніципалітет у Франції, в регіоні Гранд-Ест, департамент Мозель.